

Musica 
Here Today – traccia dell'album Pet Sounds dei The Beach Boys del 1966
Here Today – album di David Grisman del 1982
Here Today – traccia dell'album Tug of War di Paul McCartney del 1982

Televisione 
 Ammissione di colpa (Here Today) – episodio della settima stagione di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente